Чемпионат Европы по боксу 2000 года прошёл в Тампере (Финляндия) с 13 по 21 мая. Это был 33 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA) и последний чемпионат Европы XX века. На чемпионат приехали 175 спортсменов из 34 стран. На чемпионате проводилась квалификация перед летними Олимпийскими играми 2000 года в Сиднее, Австралия.

Медалисты

Зачёт по медалям

Ссылки 
 Results 
 EABA Boxing
 Итоги

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Тампере
2000 год в боксе
Май 2000 года
Спорт в Финляндии в 2000 году
бокс